Home Credit může být:
 Home Credit, česká nebankovní instituce
 Home Credit (holding), mezinárodní holdingová založená v ČR, sídlící v Nizozemsku
 Home Credit and Finance Bank, ruská komerční banka